Charles Ingersoll ist der Name folgender Personen:

* Charles Jared Ingersoll (1782–1862), US-amerikanischer Politiker
 Charles Roberts Ingersoll (1821–1903), US-amerikanischer Politiker